Фаюмская культура А — типичная неолитическая культура додинастического Египта.
 Фаюмская культура B — эпипалеолитическая археологическая культура додинастического Египта.

См. также 
 Файюм (значения)
 Фаюмские портреты